La Región IX o Región Metropolitana de Lima de la Copa Perú de 1981 estuvo integrada por equipos de la Capital. 

El campeón fue Unión González Prada que clasificó a la siguiente fase de la Copa Perú de 1981.

Equipos

  Unión González Prada - Campeón y promovido a Etapa Regional de la Copa Perú. 
  Huracán San Isidro - Subcampeón
  Esther Grande de Bentín
  Deportivo Bancoper
  Estudiantes de Vitarte
  Papelera Atlas de Chaclacayo

Referencias

Región IX
Comentarios

Fútbol en Perú en 1981
Campeonatos de fútbol entre clubes de Perú